Aufeld ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Aufeld (Bönebüttel), Ortsteil der Gemeinde Bönebüttel, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Aufeld (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Aufeld (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Aufeld (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Aufeld (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Aufeld (Gemeinde Trautmannsdorf), Ortschaft der Marktgemeinde Trautmannsdorf an der Leitha, Niederösterreich
 Aufeld (Traun), Stadtteil von Traun, Oberösterreich
 Aufeld (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land